Tuerto/a hace referencia a varios artículos en Wikipedia.

Discapacidad

 Persona o animal que carece de o tiene cegado un ojo.
Véase Categoría:Personas tuertas.

Personas 

 El Tuerto de Pirón, bandolero segoviano llamado Fernando Delgado Sanz.
 El Tuerto de las Tenerías, cantador de jota aragonesa.
 El Tuerto Wirtz, baterista de rock argentino.
 El Tuerto Echeverri, ingeniero, abogado y escritor colombiano.

Topónimos

 Río Tuerto, afluente del río Órbigo que discurre por la provincia de León, España.
 Venado Tuerto, ciudad de la provincia argentina de Santa Fe.

Además

 A una injuria o calumnia
 Apodo del Defensor Sporting Club, un club de fútbol y baloncesto de Uruguay.

Véase también

«tuerto.» en el DRAE.